Vészi János (1927–2003) újságíró, író, művelődéskutató
 Vészi János (1953–2015) Balázs-Béla díjas filmrendező, műsorvezető, producer, színész